|}

Die Bahnstrecke Bratislava–Dunajská Streda–Komárno ist eine Nebenbahn in der Slowakei. Sie führt in der Südwestslowakei durch die ebene Große Schüttinsel (Žitný ostrov), eine Flussinsel, sozusagen parallel zur Donau und verbindet die Hauptstadt Bratislava mit den mehrheitlich ungarischsprachigen Städten Dunajská Streda/Dunaszerdahely und Komárno/Komárom.

Geschichte 
Die Strecke wurde in zwei Abschnitten von zwei unterschiedlichen Gesellschaften eröffnet: Als erster ging der Abschnitt Bratislava–Dunajská Streda am 23. August 1895 in Betrieb, der zweite Teil nach Komárno wurde am 17. November 1896 eröffnet. Diese Gesellschaften vereinigten sich 1903 zur Lokalbahn Pressburg–Komorn.

Der ursprüngliche Ausgangspunkt in Bratislava war der Bahnhof Bratislava-Nivy, bis 1959 Bratislava-Nové Mesto, östlich der Altstadt. 1962 wurde die Strecke neu trassiert und beginnt nun im neuen Bahnhof Bratislava-Nové Mesto nördlich der Altstadt.

Zwischen März 2012 und Dezember 2020 wurde der Nahverkehr von RegioJet betrieben. Diese setzten verschiedene gebrauchte Triebwagen aus Deutschland ein und zusätzlich wurde ein Umlauf lokbespannt gefahren. Ab September 2019 verkehrte zur Kapazitätserweiterung auch ein Doppelstockzug mit einer Lok vom Typ Siemens ER20. Die Wagen vom Typ DBz 750 wurden vorher durch DB Regio eingesetzt.

Derzeitiger Bahnbetrieb 
Die Strecke ist heute eingleisig und nur im kurzen Abschnitt zwischen der Abzweigstelle Komárno St. 4, an welcher die Strecke aus Komárom einmündet, und Komárno elektrifiziert. Es verkehren Nahverkehrszüge von Bratislava nach Dunajská Streda und Komárno.

Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2020 wird RegioJet als Betreiber durch die beiden Staatsbahnen ZSSK und ÖBB, welche die Strecke bis zum Fahrplanwechsel 2023 gemeinsam betreiben, ersetzt. Zum Einsatz kommen neben der ZSSK-Baureihe 840 (Stadler GTW) vor allem dieselben lokbespannten Garnituren, welche zwischen Bratislava hl.st. und Wien Hbf über Marchegg verkehren. Diese Garnituren bestehen aus einer Lokomotive des Typs ÖBB 2016, slowakischen, klimatisierten Fernverkehrswagen sowie Zwischen- und Steuerwagen des Typs ÖBB Cityshuttle.

Weblinks 

 Seite 1, Seite 2, Seite 3 Einzelheiten zur Strecke (slowakisch)
 www.vlaky.net
 Info zu RegioJet

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in der Slowakei